

Cognoms de persones 
 Ferdinand Eisenstein (1823-1852), matemàtic alemany
 Ira Eisenstein (1906-2001), rabí estatunidenc
 Mikhaïl Eisenstein (1867-1921), arquitecte rus
 Serguei Eisenstein (1898-1948), director de cinema rus